Allo puede referirse a:

 Allo (Camariñas), aldea española de la parroquia de Puente del Puerto, del municipio de Camariñas, provincia de La Coruña, Galicia.
Allo (Navarra), municipio español situado en Navarra.
Allo (Zas), parroquia española del municipio de Zas, provincia de La Coruña, Galicia.
O Allo, aldea española de la parroquia de Esperante, del municipio de Taboada, provincia de Lugo, Galicia.